Der Nairobi-Marathon (offiziell: Standard Chartered Nairobi-Marathon) ist ein Marathon in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und wird seit 2003 jährlich in der Regel Ende Oktober ausgetragen. Im Rahmen der Veranstaltung werden außerdem ein Halbmarathon und ein 10-Kilometer-Lauf sowie ein so genannter Family Fun Run von etwa 4 Kilometern Länge angeboten. Es nehmen in den letzten Jahren etwa 22.000 Läuferinnen und Läufer an den Läufen teil.

Der Nairobi-Marathon zählt zu den größten Veranstaltungen seiner Art in Afrika und gehörte zu der inzwischen eingestellten Wettkampfserie The Greatest Race on Earth. Er gilt aufgrund der Höhenlage der Strecke (ca. 1.650 m ü. M.) als sehr anspruchsvolles Rennen.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:10:12 h, Moses Kipkosgei Kigen (KEN), 2009
 Frauen: 2:26:41 h, Salome Jerono Biwot (KEN), 2012

Halbmarathon
 Männer: 1:00:50 h, Daniel Ebenyo (KEN), 2022
 Frauen: 1:08:12 h, Paskalia Chepkorir Kipkoech (KEN), 2012

Siegerliste

Marathon

Halbmarathon

Weblinks 

 Offizielle Website
 Nairobi-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Bericht über die Veranstaltung 2012

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Kenia
Marathon
Erstveranstaltung 2003